Чанба () — абхазская фамилия.

Известные носители:
 Чанба, Нодар Викторович (род. 1955) — министр культуры Абхазии (1992—1993).
 Чанба, Олег Евгеньевич (1962—1993) — Герой Абхазии.
 Чанба, Самсон Яковлевич (1886—1937) — абхазский писатель и государственный деятель.